

Argentina 
 Castelli (Argentina) — cidade da Província de Buenos Aires
 Castelli (partido) — partido da Província de Buenos Aires
 Juan José Castelli — advogado argentino

Grécia 
 Castéli — vila e unidade municipal do centro da ilha de Creta
 Císsamos — vila e município do oeste de Creta também conhecida como Castéli, Kastélli ou  Kastélli Kissámou

Itália 
 Municípios de San Marino — ou ''castelli de San Marino

Comunas 
 Castelli — nos Abruzzos
 Castelli Calepio — na Lombardia
 Villa Castelli — na Apúlia
 Castelli Romani — grupo de comunas da região do Lácio

Desambiguações de topônimos